Het ATP-toernooi van Londen 1993 (met de officiële naam Stella Artois Championships 1993) werd gespeeld van 7 tot 13 juni 1993 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Londen
ATP-toernooi van Londen